Spahn steht für:
 Spahn (Spahnharrenstätte), Ortsteil von Spahnharrenstätte, Niedersachsen

Spahn ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Spahn (* 1937), deutscher Maler und Grafiker
 Carl Alfred Spahn (1863–1943), Schweizer Jurist und Politiker
 Carl Friedrich Schmitt-Spahn (1877–1962), deutscher Maler und Kunstgewerbler
 Claudia Spahn (* 1963), deutsche Medizinerin und Musikerin
 Claus Spahn (* 1940), deutscher Moderator, Produzent und Redakteur
 Erwin W. Spahn (1898–1941), österreichischer Schriftsteller und Librettist
 Franz Müller-Spahn (1950–2009), deutscher Psychiater
 Gabriel Spahn (1930–2017), französischer Sportfunktionär
 George Christian Spahn (1889–1974), US-amerikanischer Pferdezüchter und Ranch-Besitzer
 Hans Spahn, deutscher Fotograf und Verleger, siehe Spahn (Familie)
 Heinz-Peter Spahn (* 1950), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Jens Spahn (* 1980), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Johann Heinrich Christian Spahn, Oberrechnungsinspektor am Hof des sächsischen Kurfürsten Friedrich August II.
 Martin Spahn (1875–1945), deutscher Historiker und Politiker (Zentrum, DNVP, NSDAP)
 Martin Spahn (Mediziner) (* 1967), deutscher Urologe und Hochschullehrer
 Paul Spahn (1914–2002), Schweizer Nachrichtensprecher
 Paul Bernd Spahn (* 1939), deutscher Ökonom
 
 Ryan Spahn (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Siegfried Spahn (1940–???), deutscher Generalarzt 
 Susanne Spahn, deutsche Journalistin, Politologin und Osteuropa-Historikerin
 Thomas Spahn (* 1957), deutscher Fernsehmoderator und Journalist
 Warren Spahn (1921–2003), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Spaan
 Span